Onida steht für:

 Onida (South Dakota), eine Stadt im Sully County im US-Bundesstaat South Dakota

Onida ist der Familienname folgender Personen:

 Valerio Onida (1936–2022), italienischer Jurist und Hochschullehrer